Kisszalánc (Slančík), település Szlovákiában, a Kassa-vidéki járásban
Kisszalánc (Malý Slanec), Herencsvölgy településrésze Szlovákiában, a Gyetvai járásban